Walheim (Haut-Rhin), une commune d'Alsace
 Walheim (Bade-Wurtemberg), une commune d'Allemagne
 Walheim (Aix-la-Chapelle), quartier de Aix-la-Chapelle